Niemcy:
 Alt-Tegel – stacja metra w Berlinie
 Alt-Tegel – kościół w Berlinie

Zobacz też:
 Tegel